Jamie Murray e John Peers erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

I gemelli Bob e Mike Bryan hanno sconfitto in finale David Marrero e Fernando Verdasco per 4-6, 6-4, [11-9].

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (finale)

  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)
  Mate Pavić /  John-Patrick Smith (primo turno)

Wildcard

  Steve Johnson /  Sam Querrey (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2014
ATP World Tour 2014